Belaphotroctes är ett släkte av insekter. Belaphotroctes ingår i familjen boklöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Boklöss
Belaphotroctes